

Économie 
 Alcatel, une ancienne entreprise française du secteur des télécommunications, ayant fusionné avec Lucent Technologies en  pour devenir Alcatel-Lucent
 Alcatel-Lucent, une ancienne multinationale française spécialisée dans les télécommunications ayant été absorbée par le finlandais Nokia en 2015
 Alcatel Espace, puis Alcatel Space, une ancienne entreprise française spécialisée dans les satellites artificiels, devenue Alcatel Alenia Space, puis Thales Alenia Space lors de son rachat par Thales en 2007
 Alcatel Câbles, une ancienne entreprise française spécialisée dans les systèmes de câblage, devenue Nexans lors de son introduction en bourse
 Alcatel Optronics, une ancienne entreprise française rachetée par l'américain Avanex en 2003, puis rachetée par deux entrepreneurs français en 2007 et renommée 3S Photonics, puis 3SP Technologies en 2014
 Alcatel, une marque commerciale détenue par Nokia

Télécommunications 
 Alcatel Mobile, nom commercial de TCT Mobile Europe, entreprise de téléphonie mobile du groupe TCL Corporation
 Alcatel Home & Business, nom commercial de Atlinks France, entreprise spécialisée dans les téléphones fixes
 Alcatel Submarine Networks, entreprise française spécialisée dans la pose de câbles sous-marins

Informatique 

 Alcatel-Lucent Operating System, un système d'exploitation développé par Alcatel-Lucent en 2013